Наука достигла высокой степени развития во время Золотого века ислама (750—1258). Переводческое движение, сосредоточенное в багдадском Доме мудрости, перевело на арабский язык индийские, ассирийские, иранские и греческие научные труды. Эти переводы дали толчок развитию средневековой науке.

Среди исламских учёных было много персов, арабов, мавров, ассирийцев и египтян. В конфессиональном плане, большинство учёных были мусульманами, но встречались также христиане, иудеи<ref>Salah Zaimeche (2003), Introduction to Muslim Science.</blockquote></ref>, сабии и др.

Науки

Астрономия 

Астрономия исламского Средневековья — астрономические познания и взгляды, распространённые в Средние века в Арабском халифате и впоследствии государствах, возникших после распада халифата: Кордовском халифате, империях Саманидов, Караханидов, Газневидов, Тимуридов, Хулагуидов. Сочинения исламских астрономов были, как правило, написаны на арабском языке, который может считаться международным языком средневековой науки; по этой причине астрономия исламского Средневековья называется ещё арабской астрономией, хотя в её развитие внесли вклад не только арабы, но представители практически всех народов, проживавших на этой территории. Главным источником арабской астрономии была астрономия Древней Греции, а на ранних стадиях развития — также Индии и государства Сасанидов, расположенного на территориях современных Ирака и Ирана. Период наивысшего развития приходится на VIII—XV века.

Математика 

Математика исламского средневековья, в отличие от древнегреческой математики, всегда носила более практичный характер. Соответственно наибольшее значение имели вычислительные и измерительные аспекты. Основными областями применения математики были торговля, ремесло, строительство, география, астрономия, механика, оптика, наследование. Начиная с эллинистической эпохи, в странах Востока огромным уважением пользовалась персональная астрология, благодаря которой поддерживалась также репутация астрономии и математики.

Преследование греческих учёных-нехристиан в Римской империи V—VI веков вызвало их массовое бегство на восток, в Персию и Индию. При дворе Хосрова I они переводили античных классиков на сирийский язык, а два века спустя появились арабские переводы этих трудов. Так было положено начало ближневосточной математической школе. Большое влияние на неё оказала и индийская математика, также испытавшая сильное древнегреческое влияние (часть индийских трудов этого периода были написаны греками-эмигрантами; например, известный александрийский астроном Паулос написал «Пулиса-сиддханта»). В начале IX века научным центром халифата становится Багдад, где халифы создают «Дом мудрости», в который приглашаются виднейшие учёные всего исламского мира — сабии (потомки вавилонских жрецов-звездопоклонников, традиционно сведущие в астрономии), тюрки и др. На западе халифата, в испанской Кордове, сформировался другой научный центр, благодаря которому античные знания стали понемногу возвращаться в Европу.

Доступная нам история математики в странах Ближнего и Среднего Востока начинается в эпоху, следующую за эпохой мусульманского завоевания (VII—VIII века). Первая стадия этой истории состояла в переводе на арабский язык, изучении и комментировании трудов греческих и индийских авторов. Размах этой деятельности впечатляет — список арабских переводчиков и комментаторов одного только Евклида содержит более сотни имён. Арабский язык долгое время оставался общим языком науки для всего исламского мира. С XIII века появляются научные труды и переводы на персидском языке.

Ряд интересных математических задач, стимулировавших развитие сферической геометрии и астрономии, поставила перед математикой и сама религия ислама. Это задача о расчёте лунного календаря, об определении точного времени для совершения намаза, а также об определении киблы — точного направления на Мекку.

В целом, эпоха исламской цивилизации в математических науках может быть охарактеризована не только как эпоха поиска новых знаний, но и как эпоха передачи и улучшения знаний, полученных от греческих математиков. Большое количество сочинений авторов этой эпохи, дошедшие до нас в большом количестве — это комментарии к трудам предшественников и учебные курсы по арифметике, алгебре, сферической тригонометрии и астрономии. Некоторые математики стран ислама виртуозно владели классическими методами Архимеда и Аполлония, но новых результатов получено немного. Среди них:
 Введение и первое применение десятичных дробей.
 Разработка численных методов: извлечение корней, суммирование рядов, решение уравнений.
 Открытие общего вида бинома Ньютона для натурального показателя степени.
 Открытие связи пятого постулата Евклида с многими геометрическими теоремами.
 Систематизация и расширение тригонометрии — как плоской, так и сферической, составление точных таблиц.

Главная историческая заслуга математиков исламских стран — сохранение античных знаний (в синтезе с более поздними индийскими открытиями) и содействие тем самым восстановлению европейской науки.

Другие науки 
 Медицина в средневековом исламском мире
 Физика в средневековом исламском мире
 
 Космология в средневековом исламском мире
 Офтальмология в средневековом исламском мире
 
 Психология в средневековом исламском мире

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 
 Павел Густерин. Латинизированные имена мусульманских учёных и философов.

Наука Средневековья
История исламской науки